Samuel Johnson
 Samuel Johnson (1696–1772)
 Samuel Johnson (ur. 1973)
 Samuel Johnson (ur. 1984)
 Sam Johnson (1930-2020) – polityk amerykański

Zobacz też 
 Hugh Samuel Johnson
 William Samuel Johnson